Jang Dae-Il (Incheon, 9 de março de 1975) é um ex-futebolista profissional sul-coreano, defensor retirado.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Coreia do Sul
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998